Als Ford Taunus 15M wurden zwei Pkw-Modelle von Ford Deutschland bezeichnet:
 Ford G4 B (1955–1959)
 Ford P6 (1966–1970)